«Amor de hombre» puede referirse a:

Cine y música 
 Amor de hombre (1982), decimotercer álbum del grupo español Mocedades:
 Amor de hombre (1982), canción del álbum homónimo.
 Amor de hombre (1997), película española.

Botánica 
 Nombre común de la planta Tradescantia fluminensis.
 Nombre común de la planta Tradescantia zebrina.
 Nombre común de la planta Tradescantia pallida.